Édouard Rowlandson – pallavolista francese
 Mary Rowlandson – colona americana
 Thomas Rowlandson – disegnatore e caricaturista inglese